Виктор Дудкин:
 Дудкин, Виктор Евгеньевич (1976—2004) — майор Управления «В» («Вымпел») Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Герой России.
 Дудкин, Виктор Петрович (род. 1946) — режиссёр и художник-постановщик советской мультипликации.